Asari steht für:
 Asari (Lettland), Gemeinde in Lettland
 Asari, Venusmuschel, siehe Ruditapes philippinarum 
 Asari, Volk in der Spielreihe Mass Effect

Asari ist der Familienname folgender Personen:
 Junko Asari (* 1969), japanische Marathonläuferin
 Keita Asari (1933–2018), japanischer Schauspieler, Regisseur und Theaterunternehmer
 Masakatsu Asari (* 1945), japanischer Skispringer
 Mudschahid Dokubo-Asari (* 1964), nigerianischer Politiker
 Reza Asari (* 1970), österreichischer Chirurg
 Satoru Asari (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Yoshiyuki Asari (* 1983), japanischer Biathlet